Души може да се односи на:

 Души (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Души (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Души ле Мен, насељено место у Француској, у департману Север
 Души лез Ајет, насељено место у Француској, у департману Па де Кале